Die Thailand Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. September bis 3. Oktober in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Shanghai die Heineken Open Shanghai und in Palermo die Campionati Internazionali di Sicilia gespielt, die genau wie das Turnier in Bangkok zur Kategorie der International Series zählten.

Der Titelverteidiger im Einzel Taylor Dent flog dieses Jahr im Achtelfinale raus. Der neue Turniersieger wurde Roger Federer, der den 10. Titel des Jahres und den 21. Titel der Karriere gewann. Im Finale schlug er Andy Roddick, der in seinem 23. Finale gestanden hatte. Im Doppel flogen die Titelverteidiger Jonathan Erlich und Andy Ram in der ersten Runde raus. Neue Sieger wurden Justin Gimelstob und Graydon Oliver, die im Finale Federer und Yves Allegro schlugen und ihren 12. bzw. 3. Titel im Doppel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 525.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 550.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 15 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 13 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 13 kB)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Bangkok